Die Divizia B 1997/98 war die 58. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. SC Astra Ploiești, Olimpia Satu Mare und FC Onești über die Play-offs stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die zwei Sieger stiegen direkt in die Divizia A auf, während die Zweitplatzierten über die Play-offs ebenfalls aufsteigen konnten. Die jeweils letzten drei Vereine stiegen in die Divizia C ab. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Play-offs 
Die beiden Zweitplatzierten ermittelten den dritten Aufsteiger in die Divizia A.

|}

Weblinks 
 Saison 1997/98 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1997/98
1997 98